Balkan Volleyball Association Cup – torneo di pallavolo femminile
 Balkan Volleyball Association Cup – torneo di pallavolo maschile